Конрад Вольф ( или Wolff):
 Конрад Вольф (1925—1982) — восточногерманский режиссёр и сценарист, президент Академии искусств ГДР.
 Конрад Вольф (1907—1989) — американский пианист немецкого происхождения.